Theresia, een meisjesnaam
Thérèse (Seychellen)
Thérèse (strip)
Thérèse (verhaal), verhaal van Richard 
Thérèse (opera), een opera van Jules Massenet